Ива́н Максиме́нко:
 Максименко, Иван Кириллович (1907—1976) — советский учёный-селекционер, генетик, Герой Социалистического Труда.
 Максименко, Иван Филиппович (1924—1998) — полный кавалер ордена Славы.